II. János aragóniai király (1398 – 1479) 
 II. János bizánci császár, bizánci császár (1087-1143)
 János Zsigmond erdélyi fejedelem, Magyarország választott királyaként II. János néven uralkodott (1540-1571)
 II. János francia király (1319-1364)
 II. János kasztíliai király (1405–1454)
 II. János Kázmér lengyel király (1609-1672)
 II. János pápa (?-535)
 II. János Pál pápa
 II. János portugál király (1455-1495)
 II. János svéd király (1455-1513)
 II. János trapezunti császár (kb. 1262-1297)
 II. János Ádám liechtensteini herceg
 II. János ciprusi király